Чухонцев:
 Чухонцев, Виктор Алексеевич (род. 1961) — советский и российский футболист, тренер.
 Чухонцев, Олег Григорьевич (род. 1938) — русский поэт и переводчик.